Millennium kan syfta på

 Millennium – årtusende, en tidsperiod som omfattar 1 000 år
 Millenniebuggen – en brist i utformningen av datorprogram och system för att fungera efter år 1999
 Millennium (amerikansk TV-serie) – 1996–1999
 Millennium-serien – en deckarserie av Stieg Larsson
 Millennium (svensk miniserie) – en svensk TV-serie baserad på filmerna som baseras på deckarna i Millennium-serien
 Millennium (musikalbum) – ett musikalbum av Backstreet Boys
 Millennium (öl), – ett öl bryggt av Carlsberg Sverige
 Millennium 2 – en låt framförd av Markoolio
 Millennium Falcon – ett rymdfarkost från filmen Star Wars
 Millennium Tower (Wien) – en skyskrapa i Wien, Österrike
 Millennium – tillverkare av discgolf-discar